Таршино:

 Таршино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Таршино — деревня в Волоколамском районе Московской области.